El término Ijuí, puede referirse a:

 Ijuí, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
 Ijuí, río brasileño del Estado de Río Grande del Sur.